

Денисово — село, Ісетський район, Тюменська область
 Денисово — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Денисово — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область